James Gregory (1638-1675), mathématicien écossais.
James Gregory (1753-1821), médecin écossais
 James Gregory (1911-2002), acteur et producteur américain.
 James Gregory (1941-2003), gardien de prison chargé de la surveillance de Nelson Mandela.